Valva kan syfta på:

 Valva –  ett latinskt ord
 Valva – ett senare namn på en stad under antiken öster om Apenninerna, mitt i Sabinum, i Valle Peligna, i regionen Abruzzo, se Corfinium
 Valva (djur) – ett släkte fjärilar

Geografi

Italien 

 Valva, Kampanien, Kampanien, Provincia di Salerno,